Поттер (округ, Пенсільванія)
 Поттер (округ, Південна Дакота)
 Поттер (округ, Техас)